Танатар — многозначный термин.

Топоним

Казахстан 
 Танатар — село в Байдибекском районе Южно-Казахстанской области.

Россия 
 Танатар — деревня в Хайбуллинском районе Башкортостана.

Фамилия 
 Танатар, Иосиф Исаакович (1880—1961) — российский и советский учёный, геолог-петрограф, исследователь месторождений железных руд.
 Танатар, Севастьян Моисеевич (1849—1917) — русский химик.

См. также 
 Танатары